Bettlach (Alto Reno)
 Bettlach (Soleura)

Desambiguação